Niemcy:
 Stuttgart-Münster – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Münster – stacja kolejowa w Stuttgarcie

Zobacz też:
 Münster